Мід (округ, Канзас)
Мід (округ, Кентуккі)
Мід (округ, Південна Дакота)